Бельжика:

 Бельжика — судно бельгийской антарктической экспедиции 1897—1899 годов;
 Бельжика — горный хребет в Антарктиде, названный в честь одноимённого судна.